Fernando Allende ist der Name folgender Personen:

* Fernando Allende (Schauspieler) (Luis Fernando Allende Arenas; * 1952), mexikanischer Schauspieler, Sänger und Maler
 Fernando Allende Bellido (* 1952), chilenischer Maler und Grafiker